Вилькув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Намыслувский повят, Опольское воеводство. Население — 4691 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Букове
 Дембник
 Идзиковице
 Якубовице
 Кшикув
 Любска
 Млокице
 Понгув
 Пельгжимовице
 Пшенична
 Вилькув
 Войцехув
 Колёня-Войцехув
 Хшонстув
 Понгувек
 Вилькувек

Соседние гмины 
 Гмина Берутув
 Гмина Дзядова-Клода
 Гмина Намыслув

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Опольского воеводства
Намыслувский повет